Lucky Dog – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Edison Company
Lucky Dog – cortometraggio del 1927 diretto da Jules White
Lucky Dog – film 1933 diretto da Zion Myers